

Geografia
Antartide
 Isola Warrington – isola dell'arcipelago di Windmill
 Regno Unito
 Warrington – parrocchia civile del Buckinghamshire
 Warrington – città del Cheshire
 Stati Uniti d'America
 Warrington – census-designated place della Contea di Escambia in Florida
 Warrington – township della Contea di Bucks in Pennsylvania
 Warrington – township della Contea di York in Pennsylvania

Persone
 Charles Warrington, meglio noto come Mosh – wrestler statunitense
 Josh Warrington – pugile britannico